«Франкеншлюха» () — американский кинофильм, комедия ужасов.

Сюжет 
Молодой парень Джеффри Франкен — мастер на все руки. Он может сделать супер-газонокосилку, и может и живую женщину из всяких «запчастей» слепить. Вот именно последним ему и пришлось заниматься, после того как его газонокосилка заживо, насмерть «покрошила в салат» его невесту Элизабет. Только её голова и уцелела. Но к голове нужно тело, решил Джеффри и отправился в город в поисках подходящего тела. Донорами рук, ног, грудей и ягодиц стали проститутки из трущоб, нанюхавшиеся до смерти какой-то ядовитой гадости, придуманной Джеффри. Мучимый совестью, Джеффри всё же сложил самые красивые женские части в идеальное тело, накрепко приклеил голову любимой девушки к новому телу, оживил — и в результате этого безумного научного эксперимента, у него получилась такая «тёлка», что он и сам не обрадовался…

В ролях 
 Джеймс Лоринц — Джеффри Франкен
 Джоэнн Ричи  — миссис Шелли
 Дж. Дж. Кларк — мистер Шелли
 Пэтти Маллен — Элизабет
 Карисса Ченнинг — Долорес
 Ширл Бернхейм — бабушка Элизабет
 Луиза Лассер — миссис Франкен, мама Джеффри

Критика 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 57 % положительных рецензий из 14. Обзор Variety гласит: «Это ужасная, гротескная комедия ужасов, рекомендуемая только людям с крепким сердцем и крепким желудком».

Примечания

Ссылки 
  
 

Проституция в фильмах
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о монстрах
Фантастические фильмы ужасов
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы ужасов 1990 года
Фильмы ужасов США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1990 года
Фильмы на английском языке
Фильмы в жанре сплэттер
Молодёжные фильмы